Pommerien ist der Familienname folgender Personen:

 Sarah Pommerien (* 1992), deutsche Sportschützin
 Wilfried Pommerien (* 1954), deutscher Arzt und Hochschullehrer